Ebrecht ist der Name von

 George Ebrecht (1895–1977), deutscher SS-Gruppenführer, Generalleutnant der Polizei und Höherer SS- und Polizeiführer Nordost
 Walter Ebrecht (1910–1978), evangelischer Theologe, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz (1969–1975)